Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2016 года среди мужчин весом до 60 кг проходили 8 сентября на Арене Кариока 3.

Результаты

Матчи за бронзу

Примечания 
 

Мужчины до 60 кг